Suciu ist der Familienname folgender Personen:

 Claudiu Suciu (* 1985), rumänischer Biathlet
Gheorghe Suciu (* 81945), rumänischer Radrennfahrer
 Ioan Suciu (1907–1953), rumänischer Bischof
 Ioan Silviu Suciu (* 1977), rumänischer Turner
 Mircea Suciu (* 1978), rumänischer Künstler
 Vasile Suciu (1873–1935), rumänischer Bischof
 Vasile Suciu (Fußballspieler) (1942–2013), rumänischer Fußballspieler